Правобережное Цимлянское городище — средневековое городище в Ростовской области у города Цимлянска, крепость средневекового государства Хазарский каганат (650—969). Памятник археологии федерального значения.

История 

Ростовская область с её благоприятными природными условиями в древности была плотно заселена.

Правобережное Цимлянское городище находится около нынешнего посёлка Саркел, на высоком правом берегу Цимлянского водохранилища. Когда-то, в древности оно представляло собой поселение — крепость. Это место было заселено ещё в эпоху бронзы. В XVIII веке крепость стояла на высоком берегу реки, высотой около 70 метров.

Местоположение 
Треугольник, на котором стояла крепость, был образован глубокими оврагами с крутыми склонами, и обрывом к Дону. Дополнительно хазары прорыли перешеек, соединявший крепость с берегом и подрыли склоны.

Конструкция 
Башни крепости были сделаны из белокаменных блоков размером 0,6×0,3×0,4 метров.

Башни соединялись рядами бревен, толщиной около пятнадцати сантиметров, забитых в грунт. Промежутки между рядами бревен заполнялись щебнем и глиной. Ширина стен была около 4 метров. Стены делали из белого камня, они достигали высоты 6 метров. Длина стен составляла 365 метров.

В конце XIX века были ещё видны остатки белокаменных башен, расположенных цепочкой. Они входили в первую линию дозора и обороны со стороны степи. В настоящее время от них остались одиночные камни. Внутри стен находились юртообразные жилища хазар разного размера. У тех, кто побогаче, жилища покрывались войлоком, кто победнее — камышом или соломой.

Раскопки 
В поселении сохранилось много железных предметов — кузнечные инструменты (наковаленки, молотки, ножницы для резки металла, щипцы), оружие (топорик, несколько копий, наконечники стрел), сельскохозяйственные орудия, включая короткий, в форме серпа, виноградарный нож. Население выращивало виноград. Сохранилось много керамики в виде обломков кухонных горшков, сформованных на гончарном круге из глины с примесью речного песка, обломки амфор.

Разрушение 
В начале IX века крепость была взята врагами каганата, жилища были сожжены, жители убиты. На территории крепости археологи обнаружили в основном женские и детские скелеты погибших людей. Погибли ли мужчины, неизвестно. Тела женщин и детей не были погребены; их наскоро забросали землей. У ног одного из скелетов обнаружены монеты — дирхемы, самая поздняя из которых чекана 809—813 годов.

Видимо, монеты были спрятаны в голенище сапога одной из убитых. Этот факт дал возможность определить время сноса крепости.

Белокаменные блоки крепости простояли до 1744 года, после чего стены были разобраны и использованы на строительстве Старочеркасской крепости. Крепость является памятником археологии федерального значения.

Артефакты 
При раскопках на Правобережном Цимлянском городище найдены:
 железные орудия труда: кузнечные молотки, ножницы для резки металла, ювелирные молоточки, наковаленка;
 сельскохозяйственные орудия: косы, серпы, виноградарный нож;
 оружие: боевой топорик, копья, стрелы, колчанные крючки; 
сбруя: стремя, удила, подпружные пряжки;
 предметы быта: нож, рыболовные крючки, обломки котлов (железных клепаных казанов), обломок вилки, так называемые железные подковки с шипами для хождения по льду.

См. также 
 Саркел
 Камышевское городище
 Семикаракорская крепость

Литература 
 С. А. Плетнева. О построении кочевнического лагеря-вежи / СА. № 3.  М. С. 133—140. 1964
 С. А. Плетнева. Хазары. Москва, «Наука», 1976 г.
 М. И. Артамонов История хазар. // Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. 523 с.
 С. А. Плетнева «Очерки хазарской археологии». М. 1999 г.

Ссылки 
 Правобережное Цимлянское городище 
 Правобережное Цимлянское городище. Полевые работы на городище. Лето 2007 г. 
 Правобережное Цимлянское городище 

Городища Ростовской области
Цимлянский район